RFT steht für:
 Regulatory Focus Theory, eine psychologische Theorie (deutsch auch Theorie des regulatorischen Fokus)
 Relational Frame Theory, eine psychologische Theorie, siehe Bezugsrahmentheorie
 Revisable-Form Text, ein Textformat in IBMs "Document Control Architecture" (DCA), u. a. benutzt von der Textverarbeitung DisplayWrite
 Rich-Field-Teleskop, eine Teleskopart
 Run Flat Tire, Reifen mit Notlaufeigenschaften
 Rundfunk- und Fernmelde-Technik, ein Herstellerverbund von verschiedenen Unternehmen der Nachrichtentechnik in der DDR;das Kürzel RFT wird auch von einigen Nachfolgeunternehmen genutzt, siehe unter Rundfunk- und Fernmelde-Technik: RFT neu interpretiert
 konkret: RFT Kabel, Marke des deutschen Kabelnetzbetreibers und Internetproviders RFT kabel Brandenburg GmbH, siehe Rundfunk- und Fernmelde-Technik#RFT-Kabel
 Scoala Superioara De Aviatie Civila (ICAO-Code), rumänische Flugausbildungsakademie
 Frankenthal Hauptbahnhof nach DS 100

Abkürzung